

Берестя () — місто, Берестейська область, Берестейський район, обласний і районний центр. Також відоме як Бересть, Брест, Брест-Литовськ.
 Берестя — село, Берестейська область, Берестейський район

Села:
 Берестя — Рівненська область, Сарненський район
 Берестя — Чернівецька область, Чернівецький район

 Берестя — стара назва села Бересток Чортківського району Тернопільської області

Інше 
 «Динамо-Берестя» — професіональний футбольний клуб з Берестя, Білорусь
 ХК «Берестя» — професіональний хокейний клуб з Берестя, Білорусь
 3232 Берестя — астероїд головного поясу, відкритий 19 вересня 1974 року

Див. також 
 Берестя-Куявське
 Бересть (значення)
 Берест
 Брест